Die Saison 2007/08 der Volleyball Champions League begann am 16. Oktober 2007 mit der Gruppenphase und endete mit dem Finale am 30. März 2008. 24 Mannschaften aus 15 Nationen nahmen am Wettbewerb teil. Dinamo Tattransgas Kasan aus Russland gewann den Wettbewerb.

Bilanz 

Deutschland wurde durch den Triple-Sieger des Vorjahres, den VfB Friedrichshafen vertreten. Die einzige österreichische Mannschaft im Wettbewerb waren die Aon hotVolleys Wien.

Der VfB Friedrichshafen qualifizierte sich mit einer ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen als Zweiter der Gruppe C für die Play-offs. In der ersten Runde reichte der 3:0-Sieg im Hinspiel gegen VK Dynamo Moskau, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Dort scheiterte der Titelverteidiger nach zwei Spielen über jeweils fünf Sätze wegen drei Ballpunkten an Sisley Treviso.

Für die Aon hotVolleys Wien war der Wettbewerb nach der Vorrunde beendet. In Gruppe D belegten die Österreicher mit nur einem Sieg gegen Copra Piacenza den letzten Platz.

Gruppenphase 

Bei der Auslosung wurden die qualifizierten Mannschaften in sechs Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern eingeteilt. Die beiden ersten Mannschaften jeder Gruppe und Roeselare als bester Gruppendritter erreichten die Play-offs.

Play-off 

Zusätzlich zum gesetzten Gastgeber Skra Bełchatów qualifizierten sich noch drei Mannschaften für das Final Four. Diese Teams wurden in zwei Play-off-Runden mit Hin- und Rückspiel ermittelt. Die Spiele fanden vom 12. bis 14. und 19. bis 21. Februar bzw. am 4./6. und 12./13. März 2008 statt.

* Summe der Ballpunkte aus beiden Spielen 210:207

Final Four 

Beim Final Four am 29. und 30. März in Łódź spielte Skra Bełchatów, der nach dem Abschluss der Gruppenspiele von der CEV als Gastgeber bestimmt wurde, gegen die drei in den Play-offs qualifizierten Mannschaften. Dinamo Tattransgas Kasan besiegte im Finale Copra Piacenza und die Polen belegten den dritten Platz.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2007/08 (Männer)
Volleyballsaison 2007/08
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften